Звание чемпиона Венесуэлы по шахматам среди мужчин разыгрывается с 1891 г., когда был проведен матч за титул между Р. Руисом и Р. Питталугой, выигранный первым с перевесом в 3 очка. Позже Руис отстоял титул в ничейном матче с К. Перретом Хентилем.

После смерти Руиса чемпионом был провозглашен Перрет Хентиль. Он удерживал звание чемпиона до своей смерти в 1936 г.

После смерти Перрета Хентиля в 1936 г. было принято решение разыгрывать титул по двухступенчатой системе: победитель так называемого «главного турнира» (Torneo Major) получал право на матч с действующим чемпионом. В 1938 г. состоялся первый чемпионат Венесуэлы, по итогам которого звание чемпиона получил С. Лойнас. Позже ему удалось провести четыре успешные защиты титула.

После смерти Лойнаса в 1950 г. было принято решение разыгрывать титул чемпиона страны в турнире. Первый чемпионат был проведен по необычной схеме: победитель турнира среди иностранцев и победитель турнира для граждан Венесуэлы сыграли дополнительный матч. Позже стали проводить единый турнир, победитель которого провозглашался чемпионом.

Хронологическая таблица

Матчи на звание чемпиона

Двухступенчатая система

Современные чемпионаты

Примечания 

Венесуэла
Шахматы
Шахматы в Венесуэле